grad – 1/100 kąta prostego
 gradus – miara rzymska, pojedynczy krok, czyli połowa kroku podwójnego (passus)
 Gradus ad Parnassum